est une série d’œuvres qui appartiennent d'abord à l'univers du jeu vidéo, et qui ont ensuite inspiré la bande dessinée et le cinéma.

Jeux vidéos 
Par le studio Core Design :
 (1996), le premier jeu de la série ;
Tomb Raider 2, La Dague de Xian (1997) ;
Tomb Raider 3, Les Aventures de Lara Croft (1998) ;
Tomb Raider : La Révélation finale (1999) ;
Tomb Raider : Sur les traces de Lara Croft (2000) ;
Tomb Raider : L'Ange des ténèbres (2003).
Par le studio Crystal Dynamics :
Tomb Raider: Legend (2006) ; 
Tomb Raider: Anniversary (2007) ; 
Tomb Raider: Underworld (2008)
 (2013), est le  (ou relance, redémarrage) de la série de jeux depuis le rachat par Square Enix de la franchise détenue depuis l'origine par Eidos Interactive, la société éditrice de la série devenue donc Square Enix Europe ;
Rise of the Tomb Raider (2015), la suite du reboot ;
Shadow of the Tomb Raider (2018).
Un nouvel épisode est annoncé en .
Par ailleurs,  (2000), est un jeu sur Game Boy Color, encore développé à l'époque par Core Design.
À noter : la série de jeux dérivée de Tomb Raider : Lara Croft  centrée sur son personnage principal.

Autres 
, est la bande dessinée américaine (ou comics) s'inspirant des jeux (publiée entre 1999 et 2005, puis reprise en 2014) ;
autre adaptation de Tomb Raider en bande dessinée franco-belge cette fois aux éditions Glénat : Dark Aeons (1999) ;
Misty Mundae: Erotic Raider (2002), est un vidéofilm s'inspirant des aventures de Tomb Raider en version érotique.

Films de cinéma 
Lara Croft : Tomb Raider (2001), est le premier film s'inspirant des jeux, avec Angelina Jolie dans le rôle principal de Lara Croft ;
Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie (2003), est la suite du film précédent ;
Tomb Raider (2018), se présente comme un reboot de la franchise au cinéma, où  Alicia Vikander incarne Lara.

Homonymie de titre